EIN steht für:

 Aer Lingus, irische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Eigentümer-Identifizierungs-Nummer, ein System zur Codierung von Wertsachen. Siehe FEIN-Codierung
 Flughafen Eindhoven, niederländischer Flughafen nach dem IATA-Code
 Landkreis Northeim (für Einbeck), Kfz-Kennzeichen
 Empresa Insulana de Navegação, frühere portugiesische Reederei (1871–1974)

ein steht für:

 einen unbestimmten Artikel der deutschen Sprache in mehreren Fällen und Geschlechtern

Abkürzung